Lorenzo Suraci – imprenditore italiano
 Paolo Suraci – politico italiano